Първа английска дивизия () е най-високото ниво във футболната пирамида на Англия в периода 1892 – 1992 г. и второто от 1992 до 2004 г. След 2004 г. тя е преименувана на Чемпиъншип.

История 
Първа английска дивизия започва да съществува под това име от 1892 г., когато към дванадесетте отбора от Футболната лига се присъединяват отбори от конкурентния Футболен алианс. Футболната лига е разделена на две дивизии, като в новата първа дивизия са приети двата най-добри отбора от Футболния алианс. През следващите 100 години Първа английска дивизия се намира на върха на английската футболна пирамида. През 1992 г. всички отбори от Първа дивизия вкупом се отцепват от администриращата я Футболна лига и на 27 май официално създават ново дружество, наречено FA Premier League. Това нарушава структурата на английския футбол – новата Висша лига заема мястото на върха на английската футболна пирамида, а старата Първа дивизия, запазвайки името си, вече заема второто ниво във футболната йерархия. Запазени са и всички връзки между отделните дивизии (изпадащите и изкачващите се отбори между отделните нива). Дванадесет години по-късно с рекламна цел името на Първа дивизия е сменено на Чемпиъншип. През годините броят на участващите отбори се променя – 16 (1892 – 1898), 18 (1898 – 1905), 20 (1905 – 1915), 22 (1919 – 1987), 21 (1987 – 1988), 20 (1988 – 1991), 22 (1991 – 1995), 24 (1995 – 2004).

Шампиони

Източници 

Първа английска дивизия
Първа английска дивизия